A Taça Paulista de Futebol de 2016, foi a primeira edição da competição. Em organização da Liga de Futebol Paulista. O intuito desse campeonato é impor os times que no caso foram licenciados da Federação Paulista de Futebol.

Fórmula de disputa 
Primeira fase. Participarão 25 clubes que formarão um grupo com nove clubes e dois com oito cada, que jogarão entre si, em turno e returno, classificando-se para a fase seguinte os quatro melhores clubes colocados de cada grupo.
Segunda fase. Os 12 clubes classificados formarão dois grupos com seis clubes cada e jogarão entre si, em turno e returno, classificando-se para a fase seguinte os dois clubes melhores colocados de cada grupo.
Terceira fase (semifinal). Os quatro clubes classificados formarão dois grupos com dois clubes cada e jogarão entre si, em turno e returno, classificando-se para a fase seguinte o clube melhor colocado de cada grupo.
Quarta fase (final). Os dois clubes classificados jogarão entre si, em turno e returno, para definir o clube campeão e vice-campeão.

Participantes 
. A princípio seriam 35 equipes participantes, mas com a desistência de 4 e depois mais 6 equipes, acabou ficando com 25 participantes.
{|
 ADA (Araraquara) - manda jogos em Boa Esperança do Sul
 Academia Futebol Futuro (São José do Rio Preto)
 Aliança Atlética (Carapicuíba)
 American Vila Soccer (Diadema)
 Andreense (Santo André)
 Arujá (Arujá)
 Bebedouro (Bebedouro)
 Caieiras (Caieiras)
 Concórdia Poaense (Poá) - manda jogos em Guararema
 Corinthians (Presidente Prudente)
 Guariba (Guariba)
 Independente (Mogi Guaçu)
 Jaboticabal (Jaboticabal)
 Jalesense (Jales)
 Lins (Lins)
 Nevense (Neves Paulista)
 Ouroeste (Ouroeste)
 Peruíbe (Peruíbe)
 Raça (Hortolândia)
 Ranchariense (Rancharia)
 Real Sociedade (Planalto) e (Poloni)
 Sãocarlense (São Carlos)
 Talentos 10 (Bauru)
 União Suzano (Suzano)
 Vai-Vai (São Paulo)

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Segunda fase 
 Ida

 Volta

 Vai-Vai classificado

 União Suzano classificado

 Raça classificado

 Bebedouro classificado

 Corinthians de PP classificado

 Ranchariense classificado

 Jaboticabal classificado

 Jalesense classificado

Quartas de final 
 Ida

 Volta

 Ranchariense classificado

 Bebedouro classificado

 Vai-Vai classificado

 Raça classificado

Semifinais 
 Ida

 Volta

 Ranchariense classificado

 Raça classificado

Final

Premiação

Ver também 
 Campeonato Paulista de Futebol de 2016
 Campeonato Paulista de Futebol de 2016 - Série A1
 Campeonato Paulista de Futebol de 2016 - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol de 2016 - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol de 2016 - Segunda Divisão
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2016

Ligações externas 
 

Liga de Futebol Nacional do Brasil
Futebol de 2016 em São Paulo
Taça Paulista de Futebol